Garanzini bezeichnet:

 einen italienischen Automobilhersteller, siehe Fabbrica Automobili Oreste Garanzini
 einen italienischen Motorradhersteller, siehe O. Garanzini

Garanzini ist der Familienname folgender Personen:

 Oreste Garanzini, italienischer Motorradrennfahrer und Unternehmer